W Rumunii
 Livada – miasto w okręgu Satu Mare

 Livada – gmina w okręgu Arad
 Livada – wieś w okręgu Arad, w gminie Livada
 Livada – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Dobârceni
 Livada – wieś w okręgu Buzău, w gminie Grebănu
 Livada – wieś w okręgu Kluż, w gminie Iclod
 Livada – wieś w okręgu Kluż, w gminie Petreștii de Jos
 Livada – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Mera

Zobacz też 
 Liwada